Rudić ist der Familienname folgender Personen:

 Neven Rudić (* 1958), jugoslawischer Fußballspieler
 Ratko Rudić (* 1948), kroatischer Wasserballtrainer und -Spieler